Примера А Уругвая по футболу 1924 года — очередной сезон лиги АУФ. Оппозиционен лиге Федерации Футбола Уругвая того же сезона, которая до сих пор не признаёт тот чемпионат. Турнир проводился по двухкруговой системе в 22 тура. «Монтевидео Уондерерс», «СА Лито», «Чарли» участвовали в обоих чемпионатах.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1924-А
1924 год в футболе
1924 год в Уругвае